Plusieurs cathédrales ont été nommées cathédrale Notre-Dame-du-Mont-Carmel en l’honneur de Marie sous le vocable de Notre-Dame du Mont-Carmel :
 la cathédrale Notre-Dame-du-Mont-Carmel d’Apartadó en Colombie ;
 la cathédrale Notre-Dame-du-Mont-Carmel de Barquisimeto au Venezuela ;
 la cathédrale Notre-Dame-du-Mont-Carmel de Cartago en Colombie ;
 la  de Cartago au Costa Rica ;
 la cathédrale Notre-Dame-du-Mont-Carmel de  dans les îles Mariannes du Nord aux États-Unis ;
 la  de Formosa en Argentine ;
 la cathédrale Notre-Dame-du-Mont-Carmel de Granada en Colombie ;
 la  de Guasdualito au Venezuela ;
 la cathédrale Notre-Dame-du-Mont-Carmel d’Inírida en Colombie ;
 la  de Jaboticabal au Brésil ;
 la cathédrale Notre-Dame-du-Mont-Carmel de Jolo aux Philippines ;
 la  de La Dorada en Colombie ;
 la cathédrale Notre-Dame-du-Mont-Carmel de Líbano en Colombie ;
 la  de Machiques au Venezuela ;
 la  de Malang en Indonésie ;
 la  de Maturín au Venezuela ;
 la cathédrale Notre-Dame-du-Mont-Carmel d’Obala au Cameroun ;
 la cathédrale Notre-Dame-du-Mont-Carmel de Puerto Carreño en Colombie ;
 la  de Puerto Montt au Chili ;
 la cathédrale Notre-Dame-du-Mont-Carmel de Rio de Janeiro au Brésil ;
 la  de San Fernando de Apure au Venezuela ;
 la  de Santiago au Chili, du diocèse des Armées chiliennes ;
 la cathédrale Notre-Dame-du-Mont-Carmel de Sicuani au Pérou ;
 la  de Villavicencio en Colombie.

Voir aussi 
 
 Liste de cathédrales

NotreDameMontCarmel
~NotreDameMontCarmel